

Biologia 
 Arca – genere di molluschi bivalvi

Persone

Arca
Arca – musicista e produttrice discografica
Francesco Arca – attore, ex modello e personaggio televisivo italiano
Francesco Arca – carabiniere italiano
Giovanni Arca – scrittore, storico e gesuita italiano
Julio Arca – calciatore argentino

Arcà
Paolo Arcà – compositore e direttore artistico italiano

Altro 
Arca – album di Arca del 2017
Arca – tournée di Arca del 2017-2019
Arca di Noè – nave di cui, come descritto nella Bibbia, Noè si servì per sfuggire al Diluvio universale
 Arca dell'Alleanza – mitico scrigno dove sarebbero state conservate le tavole dei Dieci Comandamenti
 Arca della Torah – armadio che nelle sinagoghe contiene il Sefer Torah
 Arca – struttura usata come sarcofago monumentale
 Arca di san Domenico – monumento nella basilica di San Domenico di Bologna
 Arche dei Glossatori – monumenti sepolcrali presso la Basilica di San Francesco a Bologna
 Arche scaligere – monumenti sepolcrali nel centro di Verona
 ARCA – sede espositiva del Guggenheim, a Vercelli, nell'ex Chiesa di San Marco